Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2005/2006 () — третий и последний сезон Первой футбольной лиги Сербии и Черногории, организованный под эгидой Футбольного союза Сербии и Черногории. В июне 2006 года Государственный союз Сербии и Черногории прекратил своё существование, а вместе с ним и единая футбольная лига Сербии и Черногории. В турнире принимали участие 16 команд. Сезон стартовал 5 августа 2005 года и завершился 6 мая 2006 года. Чемпионат проходил по двухкруговой системе.

Итоги сезона 
Чемпионом Сербии и Черногории сезона 2005/2006 стала столичная «Црвена Звезда» единственным соперником которой по ходу сезона, традиционно был «Партизан». «Вождовац», занявший третье место должен был представлять Сербию в Кубке УЕФА на следующий сезон, однако клуб из Белграда не смог пройти лицензию УЕФА. Таким образом Воздушные змеи не смогли бы участвовать в еврокубках. Поэтому место «Вождоваца» занял «Хайдук» из Кулы. Третьим представителем Сербии стал финалист Кубка Сербии и Черногории столичный ОФК.

После того, как союз Сербии и Черногории распался было принято решение о формировании отдельных чемпионатов Сербии и Черногории в следующем году. «Зета», подгорицкая «Будучност» и «Единство» перешли в созданную Первую футбольную лигу Черногории.

«Обилич», «Рад» и «Явор» отправились в Первую сербскую лигу. «Бежания» и «Младост» пополнили Суперлигу. Сербским футбольным союзом было принято решение сократить высший дивизион сербского футбола с 16 до 12 команд-участниц.

Клубы-участники

Результаты

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Состав чемпиона 
Первая цифра в скобках означает количество игр проведённых за «Црвену Звезду» в сезоне 2005/2006, вторая цифра в скобках означает забитые мячи.

См. также 
 Чемпионат Сербии по футболу 2006/2007
 Чемпионат Черногории по футболу 2006/2007

Ссылки 
 Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2005—2006

Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Сербии и Черногории
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006